Lichtenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Lichtenbach, ein deutscher Name von Jasień in der Gmina Tłuchowo der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Lichtenbach (Zeulenroda-Triebes), Wüstung auf der Gemarkung von Pöllwitz der Stadt Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz, Thüringen. Siehe unter Pöllwitz#Geschichte

Gewässer:
 Lichtenbach (Blinde Rot), rechter Zufluss der Blinden Rot (zur Finsteren Rot) bei Täle, Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Lichtenbach (Olef), linker Zufluss der Olef nordöstlich von Rocherath-Krinkelt, Gemeinde Büllingen, Bezirk Verviers, Provinz Wallonien, Belgien; unweit der deutschen Grenze
 Lichtenbach (Waldach), linker Zufluss der Waldach vor Beihingen, Stadt Haiterbach, Landkreis Calw, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lichtengraben